The Big Surprise steht für:

 The Big Surprise (Quizshow), US-amerikanische Quizshow (1955 bis 1957)
 The Big Surprise (Album), Musikalbum von The Elms (2001)
 The Big Surprise – Dein schönster Albtraum, deutsche Fernsehsendung (2015)